Superligaen (2006/2007) była 95. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna FC København.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Danii
2007 w Danii